Батуринець (інше написання — Батуренець) — українське прізвище:

 Батуринець — науковий псевдонім Сулизя Панаса Харитоновича.
 Батуренець Васько — козак Бахмацької сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища